Plusieurs villes possèdent une rue Joseph Wauters :

Rue Joseph Wauters à Ben-Ahin (Huy)
 Rue Joseph Wauters à Bernissart
 Rue Joseph Wauters à Bruxelles
 Rue Joseph Wauters à Dampremy (Charleroi)
 Rue Joseph Wauters à Gilly (Charleroi)
 Rue Joseph Wauters à Jumet (Charleroi)
 Rue Joseph Wauters à Saint-Georges-sur-Meuse
 Rue Joseph Wauters à Verviers
 Rue Joseph Wauters à Waremme
 Rue Joseph Wauters à Wavre
 rue joseph wauters à Manage

Notes et références 

Joseph-Wauters Rue